A 855-ös számú elővárosi autóbusz Pomáz, autóbusz-állomás és Csobánka, Plandics tér között közlekedik. A járat közös úton halad a többi Pomázról induló busszal, majd a csobánkai elágazásnál lefordul balra, és a Fő úton éri el végállomását. A járatot a Volánbusz üzemelteti. Kiegészítő járata a 856-os busz, ami Pilisvörösvár, vasútállomásig közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Pomáz, autóbusz-állomásvégállomás||18
|align=left|
|-
|1|| Pomáz, Dózsa György utca||16
|align=left|
|-
|3|| Pomáz, városháza||15
|align=left|
|-
|4|| Pomáz, Szabadság tér||13
|align=left|
|-
|5|| Pomáz, Egres utca||12
|align=left|
|-
|7|| Pomáz, Szedres utca||11
|align=left|
|-
|8|| Pomáz, Híd||10
|align=left|
|-
|9|| Pomáz, Papmalom||9
|align=left|
|-
|11|| Csobánkai elágazás||7
|align=left|
|-
|12|| Csobánka, Margitliget||6
|align=left|
|-
|13|| Csobánka, Üdülők útja||5
|align=left|
|-
|14|| Csobánka, Diófa út||4
|align=left|
|-
|16|| Csobánka, községháza||3
|align=left|
|-
|17|| Csobánka, Tavasz lépcső||1
|align=left|
|-
|18|| Csobánka, Plandics térvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pomáz autóbuszvonalai
Csobánka autóbuszvonalai